

Letteratura
Ser Mazzeo – personaggio del Decameron e del Trecentonovelle

Onomastica
Mazzeo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Mazzeo di Ricco – poeta italiano
Cognome
Mazzeo – famiglia italiana
Fabio Mazzeo – calciatore italiano 
Vincenzo Mazzeo – calciatore e allenatore di calcio italiano
Vito Mazzeo – ballerino italiano

Pagine correlate
Mazzei